Аројо дел Гвајабо има више значења:

 Аројо дел Гвајабо (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо дел Гвајабо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику